
Termin -{CH2}- ima više značenja.

 Metilen, funkcionalna grupa
 Metilenski most, funkcionalna grupa
 CH poštanska oblast, CH2 poštanska oblast u Engleskoj